Сливак е село в Североизточна България в община Хитрино, област Шумен. Името на селото до 1934 година е Ериклие (вариант Ереклие).

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Религии 
Жителите на селото предимно изповядват исляма.

Източници 

Села в област Шумен
Населени места в община Хитрино